Система футбольных лиг Хорватии имеет четыре официальных уровня: Первая, Вторая, Третья лиги Хорватского футбольного союза на первых трёх уровнях и чемпионаты городов и жупаний, подчинённые тем или иным подразделениям Третьей лиги.

Система

Ссылки 
 Статистика игр в футбольных лигах Хорватии 

Футбол в Хорватии
Хорватия